Veliš est un toponyme qui peut désigner :

Veliš, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Veliš, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie